Пуерто дел Варал има више значења:

 Пуерто дел Варал (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуерто дел Варал (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику